Pierre Tremblay (vers 1626 - 1687), pionnier de la Nouvelle-France, ancêtre des Tremblay au Québec.
 Pierre Tremblay (né vers 1955), acteur québécois. 
 Pierre Tremblay, professeur de criminologie.